Ларри Юинг () — американский программист и дизайнер. Известен как создатель официального талисмана Linux — пингвина Tux, а также как создатель логотипа компании Ximian. Имеет отношение к следующим проектам:

 F-Spot — программа для работы с цифровыми фотографиями, фотоорганайзер для GNOME.
 GtkHTML — HTML-редактор, используемый в ряде проектов свободного программного обеспечения.
 Evolution — графическая клиентская программа управления электронной почтой, контактами и временем c открытым кодом.
 GIMP — растровый графический редактор, программа для создания и обработки растровой графики и частичной поддержкой работы с векторной графикой.

Он живёт в Остине (штат Техас) вместе со своей женой Евой и дочерью Кристи.

Ссылки 
 Домашняя страница Ларри Юинга  
 Страница Ларри о Туксе 
 Статья с описанием истории создания Tux  

Программисты США